Saint Cyrille désigne plusieurs saints chrétiens homonymes.

Saints catholiques et orthodoxes 
Par ordre chronologique des décès :
 Cyrille de Gortyne  († 303), évêque en Crète pendant vingt-cinq ans, décapité ; fêté le 14 juin.  
 Cyrille d'Antioche († 306), évêque à Antioche pendant 30 ans, emprisonné et exilé sous Dioclétien ; fêté le 22 juillet.
 Cyrille de Sébaste († 324), l'un des Quarante martyrs de Sébaste (aujourd'hui Sivas en Turquie) sous Licinius ; fêtés le 9 mars en Orient et localement le 10 mars en Occident.
 Cyrille d'Héliopolis († 362), diacre, martyr à Héliopolis en Phénicie. sous Julien ; fêté le 28 mars. 
 Cyrille de Jérusalem († 386 ou 387), Père et Docteur de l'Église, archevêque de Jérusalem ; fêté le 18 mars.
 Cyrille d'Alexandrie (°376 - †444), neveu et successeur de Théophile, Père et Docteur de l'Église, patriarche d'Alexandrie en 412 ; fêté le 9 juin ou le 27 juin et avec saint Athanase d'Alexandrie le 18 janvier).
 Cyrille apôtre des Slaves († 869), moine Cyrille, ex Constantin le Philosophe, frère de Méthode, fêté le 14 février et avec saint Méthode les 11 mai et 5 juillet.

Saints orthodoxes 

 Cyrille de Philéa († 1110) ; fêté le 2 décembre.
 Cyrille de Tourov († 1183), confesseur de la région de Minsk ; fêté le 28 avril.
 Cyrille de Constantinople († 1235), prieur général des Carmes de Palestine ; fêté le 6 mars.
 Cyrille de Tselma († 1368), ascète et missionnaire au mont Tselma dans la région d'Olonets, dans le nord de la Russie ; fêté le 8 décembre.
 Cyrille Belozersky (°1337 - †1427) ou Cyrille du Lac Blanc  disciple de Serge de Radonège, fonda en 1397 le monastère de Kirillo-Belozersky, dans l'actuel oblast de Vologda près du Lac Blanc ; fêté le 9 juin.
 Cyrille du Lac Neuf († 1532), moine au monastère de Komel en Russie, fonda des églises et un monastère près du Lac Neuf ; fêté le 4 février.
 Cyrille de Thessalonique († 1566), cordonnier, puis moine au Monastère de Chilandar, martyr brûlé vif à Thessalonique par la main des Musulmans ; fêté le 6 juillet. 
 Cyrille de Kiev († ?), missionnaire chrétien à Kiev ; fêté le ?.

Toponymes 
 Saint-Cyrille-de-Wendover, municipalité du Centre-du-Québec, au Canada
 Église Saint-Cyrille, église dans cette municipalité
 Saint-Cyrille-de-Lessard, municipalité de paroisse de Chaudière-Appalaches, au Québec
 Monastère Saint-Cyrille-de-Dorogojitch, lieu historique en Ukraine

Voir aussi 
 Cyprille de Rome († 258), parfois transcrite fautivement comme sainte Cyrille, femme martyre à Rome sous le règne de l'empereur Claude le Gothique ; fêtée le 28 octobre.

Références 

Cyrille